Піросмані () — скорочене прізвище грузинського художника-примітивіста Ніко Піросманішвілі і може стосуватися:

 Ніко Піросмані (; *1862 — †1918) — грузинський митець у стилі примітивізм.  
  фільм Піросмані — радянська грузинська біографічна кінострічка 1969 року.
 Піросмані — сорт грузинського червоного вина.